Соревнования в личном многоборье среди женщин в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 29 июля в гимнастическом комплексе «Ариакэ».

Олимпийская чемпионка 2016 года и основной фаворит соревнований Симона Байлз показала лучший результат в квалификации, но снялась с финала личного многоборья из-за психологических проблем, возникших у неё во время выступления в командном многоборье 26 июля. Вместо Байлз в финале личного многоборья выступала Джейд Кэри.

Суниса Ли из США, завоевала золото продолжив победную серию США с 2004 года в женском личном многоборье. Все пять соревнований были выиграны разными гимнастками. Ли стала первой в истории американкой хмонгского происхождения, выигравшей олимпийское золото во всех видах спорта. Ребека Андраде из Бразилии завоевала серебряную медаль, а также первую в истории медаль для Бразилии в спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль, третью подряд бронзовую медаль для российских гимнасток в женском личном многоборье, после двух у Алии Мустафиной.

Медалисты

Регламент 
24 гимнастки с лучшей суммой баллов на четырёх снарядах по итогам квалификации (не более двух от одной национальной федерации) проходят в финал. Каждая спортсменка «проходит» каждый снаряд заново. В финале результаты, показанные в квалификации, не учитываются.

Финал 

Источник:

Примечания 

многоборье